Самади (, , , ) — распространённая в мусульманских странах фамилия, происходящая от «ас-Самад» (, букв. постоянный/неизменный), одного из 99 имён-атрибутов Аллаха в Коране.

Известные носители:
 Дэвид Самади (род. 1964?) — американский онкохирург иранского происхождения.
  (род. 1965) — иранский правозащитник.
 Мохаммед Самади (род. 1970) — марокканский футболист.
  (род. 1978) — алжирский футболист.
  (род. 1984) — иранско-американский композитор и пианист.
 Ядолла Самади (род. 1951 или 1952) — иранский кинематографист.